Quint Servili Cepió (cònsol 140 aC), cònsol el 140 aC amb Gai Leli que participà en la guerra lusitana contra Viriat
 Quint Servili Cepió el vell, cònsol de Roma (106 aC) 
 Quint Servili Cepió el jove, pretor romà (100 aC) 
 Quint Servili Cepió (tribú), tribú militar (72 aC)